Yuan Zi peut faire référence à :
 Yuan Zi, panda géant individuel ;
  (739-818), fonctionnaire et général chinois.

Voir aussi